Lagarde kan syfta på:
 Lagarde, Ariège
 Lagarde, Gers
 Lagarde, Haute-Garonne
 Lagarde, Hautes-Pyrénées
 Lagarde, Moselle